ESDI ist die Abkürzung von:
 Enhanced Small Disk Interface, eine elektronische Massenspeicherschnittstelle aus den 1980er-Jahren
 European Spatial Data Infrastructure

ESDI